Hermann Rumschöttel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Rumschöttel (Eisenbahningenieur) (1844–1918), deutscher Eisenbahningenieur
 Hermann Rumschöttel (General) (1858–1944), deutscher General der Artillerie
 Hermann Rumschöttel (Historiker) (* 1941), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch:
 Karl Hermann Rumschöttel